Tony Hibbert (militair), een Brits militair
Tony Hibbert (voetballer), een Brits voetballer